Cmentarna szychta – opowiadanie Stephena Kinga ze zbioru Nocna zmiana
 Cmentarna szychta – film z 1990 roku